Farangi steht für:

mehrere Orte in Griechenland:
 Farangi (Florina), Ort in der Gemeinde Florina in West-Makedonien
 Farangi (Ioannina), Ort in der Gemeinde Ioannina in Epirus

Außerdem:
 Farangi Mahall, traditionelle Madrasa in Lakhnau (Lucknow), Uttar Pradesh, Indien